Ласеллс, также Ласселлс () — английская фамилия. Известные носители:
 Ласеллс, Алан (1887—1981) — британский придворный.
 Ласеллс, Джордж, 7-й граф Хэрвуд (1923—2011) — британский пэр, дворюродный племянник предыдущего.
 Ласеллс, Дэвид, 8-й граф Харвуд (род. 1950) — британский пэр и кино- и телевизионный продюсер, сын предыдущего.

 Ласселлс, Джамаал (род. 1993) — английский футболист